Bitry, commune française de la Nièvre
 Bitry, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France